Eltz může být:

památka
 Eltz (hrad) – německý středověký náhorní hrad

příjmení
 Alfred Eltz (1834–1917) – rakouský politik německé národnosti
 Eduard von Eltz (1836–1915) – rakouský a český politik německé národnosti